Київець — село в Україні, в Стрийському районі Львівської області.
 Київець — село в Польщі, в гміні Залесе Більського повіту Люблінського воєводства.

Див. також 
 Кійовець